Birger Andersson kan syfta på

 Birger Andersson (tennisspelare) (född 1951)
 Birger Andersson (socialdemokrat) (1901–1985)
Birger Andersson (högerpolitiker) (1909–1974), svensk lantbrukare och riksdagsman
 Birger Andersson (centerpartist) (född 1933)
 Birger Andersson, botaniker, senare känd under namnet Selim Birger